USS Farragut es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Farragut (TB-11), bote torpdero comisionado en 1899.
 USS Farragut (DDG-300), destructor de la clase Clemson comisionado en 1920.
 USS Farragut (DDG-348), cabeza de serie de los destructores de la clase Farragut comisionado en 1934.
 USS Farragut (DDG-37), cabeza de serie de los destructores de la clase Farragut comisionado en 1960.
 USS Farragut (DDG-99), destructor de la clase Arleigh Burke comisionado en 2006.
Farragut, USS